Regal puede referirse a:
	
 Regal (órgano), instrumento musical.
 Regal (España), aldea española de la parroquia de Riobarba, municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.